Bell Challenge 2004 — 12-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в канадском городе Квебек и являющегося частью тура WTA в рамках серии турниров 3-й категории.

В 2004 году турнир прошёл с 1 по 7 ноября. Соревнование продолжало осеннюю серию зальных турниров, подготовительную к Итоговому чемпионату.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Мария Шарапова
 в парном разряде —  Ли Тин и  Сунь Тяньтянь

Общая информация 
Близость к Итоговому чемпионату заметно обеднила состав квебекского приза и первой ракеткой соревнования стала лишь 30-я теннисистка рейтинга: местная уроженка Мари Пьерс, однако ни она, ни другие семь сеянных не проявили особого интереса к борьбе за местный титул, дружно проиграв ещё до полуфинальной стадии. В их отсутствии в финал смогла пробиться даже одна из участниц, начинавшая турнир с квалификации: американка Абигейл Спирс, во втором раунде переигравшая четвёртую сеянную соотечественницу Джилл Крейбас. Лишние матчи сказались в финале, где Спирс уступила в решающей партии словачке Мартине Сухе, избавленной от дополнительных матчей перед стартом основы.

Парный приз также обошёлся без лидеров сезона, а посев возглавил альянс с участием тогдашней 19-й ракетки мира Тамарин Танасугарн, заявившейся в сетку вместе с Клодин Шоль. Тайско-люксембургская команда, в итоге, уступила уже на старте, а борьба за титул свелась к матчу второго альянса посева — Элс Калленс / Саманта Стосур — и несеянной команды Карли Галликсон / Мария-Эмилия Салерни, где американки оказались сильнее по итогам двух сетов. Для 17-летней Галликсон этот титул стал дебютным на подобном уровне, а 21-летняя Салерни отыгралась этой победой за поражение в финале 2002 года.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Мартина Суха обыграла  Абигейл Спирс со счётом 7-5, 3-6, 6-2.
 Суха выигрывает 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.
 Спирс сыграла дебютный финал в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Карли Галликсон /  Мария-Эмилия Салерни обыграли  Элс Калленс /  Саманту Стосур со счётом 7-5, 7-5.
 Галликсон выигрывает дебютный финал в туре ассоциации.
 Салерни выигрывает 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Bell Challenge

 WTA Тур 2004 года
 Серия турниров 3-й категории WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  

 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Канада
Теннис
Ноябрь 2004 года
2004